Со́одома () — деревня в волости Канепи уезда Пылвамаа, Эстония.

География 
Расположена на юго-востоке Эстонии. Расстояние до уездного центра — города Пылва — 18 километров, до волостного центра — посёлка Канепи —  5,5 километров. Высота над уровнем моря — 126 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 150 человек, из них 145 (96,7 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 160 жителей, из них 83 мужчины и 77 женщин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 36, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 29.

Численность населения деревни Соодома:

История 
Область, которая охватывает современные деревни Соодома, Магари и Нярапяэ, исторически была известна как Эраствере. Группе хуторов, находившихся рядом с бывшим волостным домом Эраствере и зданием школы, в конце XIX века дали название Соодома, насмешливо сравнив её с известными из Библии топонимами Содом и Гоморра. Инициатором этого был владелец местной мызы Эрастфер. Возможно, возникновению такого топонима способствовала звуковая ассоциация с названиями расположенных рядом дозорного пункта Сеэгеми и леса Сеэгеми (Seegemi). В письменной форме название Соодома обозначено на карте переписи населения 1970 года.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, малые деревни Ивани-Хыраке (Ivani-Hõrake), Тебазе-Якоби (Tebase-Jakobi), Соодома и частично Суурекюла (Suureküla), образованные по названиям хуторских хозяйств, были объединены, и решением Комиссии по географическим названиям СССР название Соодома было присвоено всему этому региону.

Объединение с деревней Эраствере 
27 августа 2019 года 100 жителей деревень Эраствере и Соодома подали ходатайство о восстановлении исторического названия деревни Эраствере вместо вызывающего насмешки топонима Соодома, напоминающего о парафилических расстройствах(на эстонском языке название библейского города пишется как Soodom).

Решением Волостного собрания Канепи от 17.10.2019 № 39 было принято решение инициировать процедуру восстановления исторического названия Эраствере на территории деревни Соодома.

В феврале 2020 года было опубликовано постановление министра государственного управления Эстонии «Утверждение перечня населенных пунктов и определение их границ», в котором обозначена новая деревня Эраствере и не существует деревни Соодома. В эстонской прессе в начале января 2021 года писали, что топоним Соодома, вероятно, исчезнет с карт Эстонии в конце упомянутого месяца.

 Границы новой деревни Эраствере, образованной в результате слияния деревень Эраствере и Соодома. Riigi Teataja, 05.02.2020

Однако, вместе с исчезновением топонима Соодома останется Коморра  (Komorra) — название расположенного в деревне участка недвижимости.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Пылвамаа